Northern black polished ware-cultuur
 Nationale Bank van Polen
 Nationaal-Bolsjewistische Partij
 Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
 Nederlandse Bellamy Partij